A történelmi Savoya (, , ) területe a Genfi-tótól (Svájc) délre, a Nyugati Alpokban és annak előterében, a mai Franciaország és Olaszország egymással határos térségében fekszik. A terület legnagyobb része a gall allobrog törzs szállásterületére esett, neve a római időkben, majd a középkorban Sapaudia vagy Sabaudia. A név jelentése „fenyvesekkel borított terület”. A magyar nyelvű történelmi szövegekben Szavoja vagy Szavója formákban is szerepel.

Savoya mint történelmi és földrajzi fogalom 
 A Savoyai-ház (franciául Maison de Savoie, olaszul Casa Savoia) : európai uralkodó dinasztia, amelynek tagjai 1033-tól Savoya grófjai, 1416-tól Savoya hercegei, 1713-tól Piemont hercegei, Szicília királyai, 1720-tól Szardínia királyai voltak, végül ez a dinasztia viselte 1861-től olasz királyi címet. 
 A Savoyai koronabirtokok (États de Savoie): a Savoyai-ház birtokainak gyűjtőneve a középkortól az egységes Olasz Királyság létrejöttéig (1861-ig).
 A Savoyai Grófság (Comté de Savoie): a Savoyai-ház eredeti birtokai, a középkor óta általuk uralt hűbéri tartomány neve (1033–1416-ig).
 A Savoyai Hercegség (Duché de Savoie): a Savoyai Grófságból keletkezett hűbéri állam, amely 1416–1860-ig állt fenn. A savoyai hercegi címet 1416. február 19-én Zsigmond német-római császár (egyben magyar és cseh király) adományozta hűbéresének, VIII. Amadé savoyai grófnak. Savoya hercegei 1720–1860 között Szardíniát is birtokolták, így ősi hercegségük ebben az időszakban a Szárd Királyságnak csak egyik tartománya volt.

Savoya nevű közigazgatási egységek 
 A mai Franciaországban két megye (département) viseli ezt a nevet, amelyek ma a francia Rhône-Alpes régióhoz tartoznak. Mindkét megyét 1860-ban hozták létre, az 1860-as torinói szerződés és az azt követő népszavazás után, amelyek hivatalossá tették az egész Savoyai Hercegségnek a Francia Császársághoz való csatolását: 
 Savoie : Département de Savoie, „Savoya megye”, amelyet Dél-Savoyának (Savoie du Sud) is neveznek, székhelye Chambéry.
 Haute-Savoie : Département de Haute-Savoie, „Felső-Savoya megye” amelyet Észak-Savoyának (Savoie du Nord) is neveznek, székhelye Annecy. 
 Pays de Savoie : (kb. „Savoya-vidék”): a két savoyai megye, Savoie és Haute-Savoie közös elnevezése, azaz annak a területnek a neve, ami 1860-ban népszavazással került Franciaországhoz a Szárd-Piemonti Királyságtól. Ezt a megjelölést hivatalossá és intézményessé tette a 2001. február 14-én megalakult Savoyai Közgyűlés (Assemblée des Pays de Savoie).
 Egyéb tájegységek, történelmi elnevezések:
 Savoie propre: a „szűkebb Savoya”, a Savoyai Grófság legősibb magja, Chambéry város körül (ma: Chambéry kerület).
 Combe de Savoie: völgyvidék, stratégiai átjáró a Nyugati Alpokban, a történelmi Savoie propre tartományban, erődök sorának (pl. a Miolans-erődnek) védelmében. Ma jónevű bortermő vidék. 
 Avant-Pays savoyard (kb. „savoyai elővidék”): Savoie megye nyugati, Ain megyével (Bugey vidékével) szomszédos területe, a Rhône folyó és a Bourget-tó között, a történelmi Savoyai Hercegségnek a Francia Királysággal határos peremvidéke.

Híres személyiségek e néven 
 Savoyai Jenő, franciául Eugène de Savoie-Carignan, németül Eugen von Savoyen (1663–1736): Carignan grófja, német-római császári hadvezér, a spanyol örökösödési háborúban, Buda visszafoglalásában és török elleni magyarországi háborúkban az egyesített keresztény seregek élén szerzett hadi érdemeiért jelentős magyarországi birtokokat kapott (Promontor, Csepel-sziget). Impozáns bronz lovasszobra a Budavári Királyi Palota keleti homlokzata előtt díszeleg.

Egyéb 
 „Savoie”: francia utasszállító hajó, épült 1940-ben.
 „Savoie”: francia utasszállító hajó, épült 1901-ben.
 „Savoie”: francia gőzhajó a Genfi tavon.
 „La Savoie”: francia nyelvű savoyai hetilap, szerkesztősége Thonon-les-Bains-ben van.
 Savoy: Savoya angol nevét tartalmazó intézmény- és márkanevek.
 Savoia di Lucania: olasz község Basilicata tartományban.
 Savoia: olasz repülőgépgyártó vállalat. Nevét az 1920-as években SIAI–Marchetti-re változtatták.
 Savoya Park: bevásárlóközpont Budapesten

Kapcsolódó szócikkek 
 Szárd-Piemonti Királyság

Franciaország
Olaszország történelme